Georges Jacques Danton (1759-1794), révolutionnaire français
Georges Danton, ancien président de l'UNEF